Theodor Plaut ist der Name folgender Personen:

* Theodor Plaut (Mediziner) (1874–1938), deutscher Mediziner
 Theodor Plaut (Wirtschaftswissenschaftler) (1888–1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler